Bošnjaković ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Bošnjaković (* 1939), niederländisch-kroatischer Physiker
 Fran Bošnjaković (1902–1993), kroatischer Physiker, der vor allem zu technischer Wärmelehre und Thermodynamik forschte